Deptford steht für:

 Deptford, ein Stadtteil im Londoner Bezirk Lewisham
 Metropolitan Borough of Deptford
 Deptford (Tyne and Wear), Sunderland, England
 Deptford (Victoria), Australien
 Deptford (Wiltshire), Dorf in Wiltshire (Unitary Authority), Wiltshire, England
 The Depford, ehemaliger britischer Automobilhersteller